DPN est un sigle qui peut signifier :
 diagnostic prénatal ;
 diphosphonucléotide.